Zeltweg steht für:
 Zeltweg, Stadtgemeinde in der Steiermark, Österreich
 die Rennstrecke ab 1964 auf dem Fliegerhorst Zeltweg, siehe Fliegerhorst Hinterstoisser#Flugplatz als Rennstrecke
 die Rennstrecke auf dem Österreichring (tatsächlich zur Nachbargemeinde Spielberg gehörig)
 Zeltweg (Zürich), eine Straße in Zürich